Анастаси́я Никола́евна Ке́дрина () — российская горнолыжница, двукратная чемпионка России (2009, Таштагол, супергигант, суперкомбинация), участница первенства мира (2009, Германия), в сезоне 2008—2009 годов Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России признала её «Открытием сезона» среди юниорок, с 2009 года тренируется в основном составе сборной команды России.

Олимпийская надежда России 
По заявлению старшего тренера женской сборной России по горным лыжам Сергея Комарова «на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, скорее всего, получат право участвовать три российских горнолыжницы, которые будут бороться за места с 15-го по 25-е. Это Елена Простева, Ляйсан Раянова и Анастасия Кедрина».

В ноябре 2009 года на одной из тренировок Кедрина разорвала связки колена, в связи с чем была вынуждена пропустить Олимпиаду-2010 в Ванкувере.

Биография 
Родилась 3 апреля 1992 года.

Спортивную подготовку начала в Детской горнолыжной спортивной школе спортивного комплекса «Охта-парк».

Спортивная династия 
 Отец: Кедрин Николай — двукратный чемпион юношеского первенства СССР в слаломе, мастер спорта международного класса, член сборной СССР по горнолыжному спорту в 70-х годах.
 Мать: Людмила Кедрина — Мастер спорта СССР международного класса по горным лыжам, десятикратная чемпионка России по горнолыжному спорту, в составе сборной команды СССР участвовала в чемпионатах мира, была призёром европейского первенства.
 Старший брат: Максим Кедрин — Мастер спорта России международного класса по горнолыжному спорту, член сборной команды России (1999—2003), серебряный призёр чемпионатов России (1999, 2003 — слалом, 2003 — скоростной спуск и супергигант), чемпион мира среди юниоров (1999), бронзовый призёр международных соревнований FIS (2000 — слалом), бронзовый призёр чемпионата Австрии (2002 — слалом-гигант).

Изображения

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники России
Родившиеся в 1992 году
Чемпионы России по горнолыжному спорту